Ez a szócikk az alábbiakban az amerikai ABC televíziós csatorna Született feleségek (Desperate Housewives) című filmsorozatának évadaiban előforduló rejtélyek cselekményét részletezi.
A lap alapja az első 4 évad (1. 01. Végzetes csütörtök – 4.17. Szabadon)

1. évad - Mary-Alice halála 
Az esemény az Egy szép napon… epizódban történik, s a középpontban Deirdre Taylor áll.

1986. Utah 

Mike Delfinónak volt egy barátnője, Deirdre. Mike régen drogozott, de sikerült leszoknia. Deirdre-t egy álruhás zsaru nem egyszer rajtakapta, és kényszerítette, hogy szexszel vegye meg a szabadságát. Egyik alkalommal Mike meglepte őket, és leteperte a rendőrt. Végül kikeveredtek egy erkélyre, de onnan csak Mike jött vissza. Mike-ot elítélték, ám közben kiderült, hogy Deirdre terhes lett tőle. Végül Deirdre megszülte a gyereket, és Dana-nak nevezte el. Mikor nem volt pénze elment segítséget kérni barátnőjéhez, Angela Forresthez, de Angela visszautasította. Ekkor Deirdre fölajánlotta, hogy nekik adja a gyerekét. Angela ezt el is fogadta. Másnap a kórházban, ahol nővérként dolgozott, meglátta, hogy egy hordágyon Deirdre-t tolják be, s a rendőrök a gyerek holléte felől kérdezősködnek. Ekkor Angela eldöntötte, hogy nevét Mary Alice Youngra változtatja, férjével, Paul-lal Széplakra költöznek, s a gyermeket pedig Zach-nek nevezi el.

1989. Széplak 

Ám 3 évvel később Deirdre kopogtatott az ajtón. Leültek beszélgetni, de ez vitába torkollt. Deirdre el akarta vinni gyermekét, de Mary Alice egy konyhakéssel hasbaszúrta. Deirdre azonnal meghalt.

Mivel épp másnap betonozták a medencéjüket, Mary Alice lehozta Zach játékládáját, amelybe földarabolva beletették a nő holttestét. Ám Zach is lejött, egy pillanatra megállt a lépcsőn nem tudván mi történt… Ezután feldarabolták Deirdre-t, betették a gyerekládába, majd bebetonozták a medencébe. Eközben pedig Noah Taylor, Deirdre apja hiába keresteti halott lányát...

2. évad - Betty Applewhite titka 
Az esemény az Emlékezz! epizódban történik, s a középpontban Melanie Foster áll.

2005. Chicago 

Melanie Matthew Applewhite barátnője volt. Egyik délután Matthew a lány tudtára adta, hogy szakítani akar vele. Melanie ebbe nem tudott beletörődni, kapcsolatok eléggé szenvedélyes volt. Megbeszélte Matthew-val, hogy találkozzanak 9-kor a helyi fatelepen, de Matthew figyelmeztette, hogy kapcsolatuknak vége. Mindezt Matthew bátyja, Caleb is hallotta, aki szerelmes volt Melanie-ba. Ezért kivett az egyik vázából egy csokor virágot, s elindult a fatelepre. Mikor odaért, Melanie-nak tátva maradt a szája.

Caleb elmondta neki, hogy szerelmes belé, de a lány kinevette. Caleb bizonyíték ként megcsókolta Melanie-t, de ő erre fölpofozta, s rátámadt egy raklapon talált farúddal. Csakhogy Caleb kivette azt a kezéből, s fejbeütötte vele Melanie-t, aki erre ájultan földre rogyott. Caleb lehajolt Melanie-hoz, s látta, hogy lány feje véres, amit véletlenül a trikójára is rákent. Hazaérve anyja, Betty meglátta a véres ruhadarabot, s rögtön tudta, hogy baj van. Caleb megölte Melanie-t…

30 perccel később 

Mikor Matthew odaért ájultan találta Melanie-t, aki miután magához tért úgy próbálta beállítani a helyzetet, mintha Caleb támadt volna őrá. Matthew ezt nem hitte el, tudván, hogy a bátyja nem ilyen. Melanie kérte, hogy beszéljék át a kapcsolatukat, de Matthew hajthatatlan volt. Erre Melanie megfenyegette, hogy az egész családját feljelenti, azért mert Caleb rátámadt és majd Caleb a következő 10 évét a börtönben tölti, majd felképelte Matthew-t. A fiú erre felkapta a farudat, s Melanie felé fordult, majd kettőt-hármat ráütött a lányra, aki rögtön szörnyet halt. Matthew úgy gondolta, hogy nem hagyhatja így ott barátnője megcsonkított fejét, ezért letakarta a dzsekiével…

3. évad - Orson Hodge históriája 
Az esemény az Emlékképek és Az utolsó pillanatban epizódokban történik, s a középpontban Monique Polier áll.

2001. Széplak 
Monique Polier a Francia nő egy prostituált, s mikor elutazik Amerikába találkozik a Repülőgépen
egy Harvey Bigsby nevű férfival(aki nős), a férfi rögtön beleszeret a nőbe, de eközben Monique viszonyt folytat Harvey barátjával Orson Hodge, aki szintén házas, mikor Orson anyja Gloria Hodge, tudomást szerez fia hűtlenségéről, eltökéli, hogy ennek véget vet.
Egyik éjjel Monique mosogatója elromlik, s véletlenül kihívja Mike Delfinót, a nő mivel nem talál egy papírt sem a kezére írja a férfi számát, Mike közli vele, hogy el kell mennie alkatrészért, s az egy órába telik, (Mike viszont ott hagyja a szerszámait), mikor Monique magára marad, megjelenik Gloria Hodge, s fejbe vágja Monique-ot Mike Delfino franciakulcsával, a nő rögtön szörnyethal, hullája pedig élettelenül a földre esik.

Orson emléke 
Nem sokkal ezután megérkezik Orson, s szörnyülködve nézi élettelen barátnője holttestét, Orson rögtön hívni akarja a rendőrséget, de anyja megtiltja neki, mivel egykor Orson apja épp fia miatt halt meg, ezért Orson Gloria adósa, elhatározzák, hogy elássák Monique hulláját, de épp ekkor érkezik Mike Delfino, szerencsére Orsonnak sikerül elsimítani az ügyet. Ezután beteszik Monique-ot egy zsákba, s kiviszik a Golfpályára, hogy a rendőrség ne tudja azonosítani Gloria kihúzza Monique összes fogát, egy fogóval. Mikor ezt Orson meglátja Monique helyett anyját löki a sírgödörbe, s emiatt eltörik a csípője, mikor segítséget kér fiától az megtagadja és magára hagyja.

4. évad - Katherine Mayfair története 

1993. Széplak

Katherine Mayfair teljesen összevert arccal ül a rendőrségen, és egy rendőrnővel beszélget. Rettenetesen fél, hogy rosszabb lesz, és majd a lányát is bántani fogja, ezért segítséget kér a rendőrnőtől. Katherine korábban is már elég sokszor feljelentette, de mivel Wayne is rendőr, ezért semmit nem ért, őrültnek nézték Katherine-t. A rendőrnő végül azt javasolja neki, hogy fogja a gyermekét, és meneküljön el. Meg is tette, ekkor menekült a Lila Akác közbe a nagynénjével Lillian Sims-sel.

1995. Széplak

Miután Katherine elhagyta Wayne-t, azt hitte, hogy elfelejtette őket, és nyugodt életük lehet. De amikor Mary Alice vigyázott a kis Dylan-re, beengedte Wayne-t, hiszen nem tudta, hogy ki ő. Katherine erre gyorsan befutott a házba, és ismét pakolni kezdett, hogy elmeneküljön innen. Közben Wayne visszajött, és Lillian beengedi a házba, miközben Katherine, a Dylan apjától kapott babát a szekrény tetejére teszi Dylan elől. Ekkor Katherine lement, és ekkor történt az a veszekedés, amit Susan unokaöccse látott. Katherine leütötte őt egy gyertyatartóval, amitől Wayne vérezni kezdett, így muszáj volt elmennie orvoshoz. Katherine megnyugodott, hogy lesz elég ideje eltűnni. Katherine elaludt utána a kanapén, és Lillian sikolyára ébredt fel. Felmegy az emeletre, és látja, hogy a szekrény, amelyre felrakta a babát, rádőlt Dylan-ra, a szekrény alól kilógó kis keze pedig jéghideg. Dylan tehát meghalt. Lillian elásta őt az erdőben, mivel nem hívhatták a rendőrséget. Katherine elment, és örökbefogadott egy kislányt, aki hasonlított Dylanre.

5. évad - Dave Williams/David Dash története 

2010. Széplak

Ebben az évben Susan és Mike autóbalesetet szenved. Összeütköznek egy autóval, melyben Lila Dash és Paige Dash ül. Ők ketten meghalnak.

2014. Széplak 

Három évvel később Edie visszatér egy férjjel, kinek neve Dave Williams, eredeti neve David Dash. Csak azért lett Edie férje, hogy Mike közelében legyen, beférkőzzön a családjába és hogy bosszút álljon rajta, amiért megölte a feleségét és a lányát. Davidnek mindennap látomásai voltak Lilaról és Paige-ről. Dave megfűzi Katherine-t és Mike-ot, hogy menjenek el közösen kirándulni. Meg akarja ölni a nőt, de a terve meghiúsul. Mire hazaér Edie már rájön mindenre a férjével kapcsolatban, de autóbalesetet szenved és egy leszakadt vezeték megöli. Ezután Susan elmondja Dave-nek, hogy nem Mike vezetett baleset napján, hanem ő. Egy nap MJ és Susan Dave-vel elmegy kirándulni, ahol Dave meg akarja ölni a kisfiút. Mindezt előtte bevalja egy felvételen, amit odaad Mike-nak. Amikor Katherine es Mike készülnek az esküvői útjukra Katherine  bekapcsolja véletlenül a kamerát és Mike végignézi a videót.

Mike utánuk megy, de este összekoccan Dave autójával. Ő túléli, Susan és MJ-is. Dave újra képzelődik, de mikor a képzelődésnek vége egy elmegyógyintézetben találja magát.

Érdekességek 

 A Született feleségek minden évadában egy új szereplőhöz kapcsolódó rejtély tűnik fel a színen és minden rejtély végkifejlete gyilkosság.
 A 6. évadban a rejtély Angie Bolen-hez fűződik.
 A 7. évadban a rejtély Paul Young-hoz kapcsolódik, ehhez a sorozat visszatér a gyökereihez.
 Az utolsó évadban  (8. évadban)  a rejtély újra Mary Alice öngyilkosságra fog irányulni.

Külső hivatkozások 

Evadrejtelyek